Брок — английская () и норвежская () фамилия, также имеет другие значения:

 Брок — персонаж скандинавской мифологии.
 Брок — один из персонажей аниме, манги и серии компьютерных игр «Покемон».

Фамилия 
 
 Брок Акил, Мара (род. 1970) — американский телевизионный продюсер и сценарист.
 Брок, Артур Александрович (1867—1940) — российский педагог, преподаватель древних языков и римской словесности, профессор.
 Брок, Билл (1930—2021) — американский государственный деятель.
 Брок, Дэйв (род. 1941) — английский музыкант.
 Брок, Жан (Broc, Jean; 1771—1850) — французский художник периода классицизма.
 Брок, Кэлвин (род. 1955) — американский боксёр.
 Брок, Олаф (1867—1961) — норвежский филолог.
 Брок, Оле Якоб (1818—1889) — норвежский математик, физик, экономист, педагог и политический деятель.
 Брок, Наполеон Мерфи (род. 1945) — саксофонист, вокалист и флейтист.
 Брок, Николай Петрович (1839—1919) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Брок, Павел Иосифович (1925—2006) — стрелок, гвардии красноармеец, полный кавалер ордена Славы.
 Брок, Пауль (1900—1986) — немецкий писатель, драматург.
 Брок, Пётр Фёдорович (1805—1875) — министр финансов Российской империи (1852—1858).
 Брок, Ронни — английский кёрлингист.
 Брок, Себастьян (род. 1938) — специалист в области сирийского языка.
 Тони Брок (род. 1944) — британский рок-барабанщик, участник AOR/Лайт-метал-группы The Babys.
 Брок, Томас (1847—1922) — британский скульптор.
 Брок, Тришиа (род. 1979) — американская певица, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Брок, Уильям (род. 1941) — американский экономист.
 Брок, Фёдор Александрович (1846—1909) — сенатор, тайный советник.
 Брок, Чарльз Эдмунд (1870—1938) — английский иллюстратор.

Топоним 
 Брок — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Острувский повят (Мазовецкое воеводство).
 Брок — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Брок — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Острувский повят.
 Брок (остров) — остров Канадского Арктического архипелага.

См. также 
 Эдди Брок